HMS Gloucester je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Gloucester (1654) 
 HMS Gloucester (1695) 
 HMS Gloucester (1709) 
 HMS Gloucester (1711) 
 HMS Gloucester (1737) 
 HMS Gloucester (1745) 
 HMS Gloucester (1807) 
 HMS Gloucester (1812) 
 HMS Gloucester (1909) 
 HMS Gloucester (C62) 
 HMS Gloucester (1956) 
 HMS Gloucester (D96)

Gloucester